Wethington ist der Familienname folgender Personen:

 Charles T. Wethington, Jr. (* 1936), von 1990 bis 2001 Präsident der University of Kentucky 
 Crawford Wethington (1908–1994), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist